Lecomte:

 
  (фамилия )
  (фамилия )